Не́он-Психико́н (  «Новый Психикон») — город в Греции, северный пригород Афин. Расположен на высоте 170 метров над уровнем моря, на Афинской равнине, на восточном склоне хребта Турковуния, в 6 километрах к северо-востоку от центра Афин, площади Омониас. Входит в общину (дим) Филотеи-Психикон в периферийной единице Северные Афины в периферии Аттика. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 1 квадратный километр.

Город получил название от соседнего Психикона.

Город основан в 1940 году вокруг храма Святой Софии в ходе переселения жителей центра Афин. Сообщество создано в 1946 году (), в 1982 году () создана община.

Город обслуживают внешние станции Афинского метрополитена  и . По северо-западной окраине города проходит проспект Кифисьяс. По юго-восточной окраине города проходит проспект .

Население

Примечания 

Пригороды Афин
Города Греции
Северные Афины